Ра́йхерт () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Райхерт, Вильгельм (1896—?) — немецкий гребец.
 Райхерт, Осси (1925—2006) — немецкая горнолыжница.
 Райхерт, Таня (род. 1980) — канадская актриса.

См. также 
 Райхер